Le qualificazioni del singolare  dell'U.S. Men's Clay Court Championships 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Ryan Harrison (qualificato)
  Alex Kuznetsov (primo turno)
  Peter Polansky (qualificato)
  Wayne Odesnik (primo turno)

 Thiemo de Bakker (ultimo turno)
 Ruben Bemelmans (ultimo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (qualificato)
 Illja Marčenko (secondo turno)

Qualificati

  Ryan Harrison
  Robby Ginepri

  Peter Polansky
  Rubén Ramírez Hidalgo

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2014
ATP World Tour 2014